Dahn:
 Dahn, un oraș din landul Renania-Palatinat, Germania
 Erlenbach bei Dahn, o comună din landul Renania-Palatinat
 Fischbach bei Dahn, o comună din landul Renania-Palatinat
 Nume de familie
 Felix (Ludwig Julius) Dahn

Toponime germane
Nume de familie germane